De parallelreuzenslalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 8 februari 2022 in het Genting Snow Park nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Nevin Galmarini. Hij kwam ditmaal niet door de kwalificatie.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finaleronde

Bronvermelding 
  Uitslagen kwalificatie run 1
  Uitslagen kwalificatie run 2
  Uitslagen finales

Mannen parallelreuzenslalom